Příjmení Graham nosí více významných osobností:

 Andrew Graham (1815–1918) – irský astronom
 Ashley Grahamová (Ervinová; * 1987) – americká modelka
 Bill Graham – rozcestník
 Billy Graham (1918–2018) – americký kazatel
 Benjamin Graham (1894–1976) – americký ekonom a profesionální investor
 Dan Graham (1942–2022) – americký výtvarný umělec
 Fiona Graham – australská antropoložka a gejša
 Gary Graham (* 1950) – americký herec
 George Graham (1674–1751) – anglický hodinář, vynálezce Grahamova kroku
 Gerrit Graham (* 1949) – americký herec a hudební skladatel
 Heather Graham (* 1970) – americká herečka
 Herb Graham, Jr. – americký bubeník, hudební producent a skladatel
 John Grahame (* 1975) – profesionální hokejový brankář
 Kat Graham (* 1989) – americká herečka a zpěvačka
 Kenneth Grahame (1859–1932) – skotský spisovatel.
 Lauren Graham (* 1967) – americká herečka
 Lindsey Graham (* 1955) – americký republikánský politik
 Margaret Grahamová (1860–1942) – australská zdravotní sestra
 Martha Grahamová – americká tanečnice
 Paul Graham (fotograf) (* 1956) – anglický fotograf
 Rodney Graham (1949) – kanadský sochař, malíř, fotograf a filmař
 Thomas Graham (1805–1864) – skotský chemik, objevitel dialýzy

Externí odkazy